Тью () — английская фамилия. Известные носители:

 Тью, Руби (род. 1994) — новозеландская гребчиха.
 Тью, Томас (ум. 1695) — английский капер и пират.

Примечания